Stati Uniti d'America
 Vergennes – villaggio della Contea di Jackson, Illinois
 Vergennes – township della Contea di Kent, Michigan
 Vergennes – città della Contea di Addison, Vermont